Union Pacific Railway steht für folgende amerikanischen Eisenbahngesellschaften:

 Union Pacific Railway, früherer Name der Union Pacific Railroad (1880 bis 1897)
 Union Pacific Railway, Eastern Division, früherer Name der Kansas Pacific Railway (1863 bis 1869)
 Union Pacific Railway, Southern Branch, früherer Name der Missouri-Kansas-Texas Railroad (1865 bis 1870)